[[Fitxer:Apogon.jpg|miniatura|Mola dApogon imberbis]]Apogon''' és un gènere de peixos de la família dels apogònids i de l'ordre dels perciformes.

 Descripció 
 No tenen dents canines.
 Vora posterior del preopercle serrada.
 La primera aleta dorsal té entre 6 i 7 espines. La segona en té 1 i 9 radis.
 Aleta anal amb 2 espines i 8-10, normalment, radis.
 Línia lateral completa.

 Reproducció 
Els mascles, principalment, incuben els ous dins llurs boques.

 Hàbitat 

La majoria de les espècies d'aquest gènere viuen al voltant dels 200 m de fondària o més.

 Taxonomia 
 Apogon abrogramma Apogon affinis Apogon albimaculosus Apogon albomarginataHayashi, M. 2004: First record of apogonid fish, Apogon albomarginata (Pisces: Apogonidae) from Ryukyu Islands, southwestern Japan. Science Report of the Yokosuka City Museum Núm. 51: 46-52. (En japonès amb resum en anglès).
 Apogon amboinensis Apogon americanus*Gilbert, C. R. 1977: Status of the western South Atlantic apogonid fish Apogon americanus, with remarks on other Brazilian Apogonidae. Copeia 1977 (núm. 1): 25-32.
 Apogon angustatus Apogon annularis Apogon apogonoides Apogon argyrogaster Apogon aroubiensisRandall, J. E. i E. A. Lachner 1986: The status of the Indo-West Pacific cardinalfishes Apogon aroubiensis and Apogon nigrofasciatus. Proceedings of the Biological Society of Washington v. 99 (núm. 1): 110-120.
 Apogon aterrimus Apogon atradorsatus Apogon atricaudus Apogon atripes Apogon atrogaster Apogon aureusRandall, J. E., T. H. Fraser i E. A. Lachner 1990: On the validity of the Indo-Pacific cardinalfishes Apogon aureus (Lacépède) and Apogon fleurieu (Lacépède), with description of a related new species from the Red Sea. Proceedings of the Biological Society of Washington v. 103 (núm. 1): 39-62.
 Apogon aurolineatus Apogon axillaris Apogon bandanesis Apogon binotatus Apogon brevicaudata Apogon brevispinis Apogon bryx Apogon campbelli 
 Apogon cantoris Apogon capricornis Apogon carinatus Apogon catalai Apogon cathetogramma Apogon caudicinctus Apogon cavitensis Apogon ceramensis Apogon chalcius Apogon cheni Apogon chrysopomus Apogon chrysotaenia Apogon cladophilos Apogon coccineus Apogon compressus Apogon cookii Apogon crassiceps Apogon cyanosomaRandall, J. E. i M. Kulbicki 1998: Two new cardinalfishes (Perciformes: Apogonidae) of the Apogon cyanosoma complex from the western Pacific, with notes on the status of Apogon wassinki Bleeker. Revue française d'Aquariologie Herpetologie Núms. 1-2: 31-39.
 Apogon cyanotaenia Apogon dammermani Apogon darnleyensis Apogon deetsie Apogon dhofar Apogon dianthusGreenfield, D. W. 2007: Geographic variation in a cardinalfish, Apogon dianthus (Teleostei: Apogonidae). Proceedings of the California Academy of Sciences v. 58 (núm. 30): 601-605.
 Apogon dispar Apogon diversus Apogon doederleini Apogon doryssa Apogon dovii Apogon ellioti Apogon endekataeniaFraser, T. H. 1974: Redescription of the cardinal fish Apogon endekataenia Bleeker (Apogonidae), with comments on previous usage of the name. Proceedings of the Biological Society of Washington v. 87 (núm. 1): 3-10.
 Apogon erythrinusGreenfield, D. W. 2001: Revision of the Apogon erythrinus complex (Teleostei: Apogonidae). Copeia 2001 (núm. 2): 459-472.
 Apogon erythrosoma 
 Apogon euspilotus Apogon evermanniHayashi, M., H. Senou, M. Aizawa i H. Masuda 1992: First record of two cardinalfishes Apogon evermanni and Apogon dispar from Japan. I. O. P. Diving News v. 3 (núm. 3) [Mar.]: 2-5. (En japonès amb resum en anglès).
 Apogon exostigma Apogon fasciatus Apogon flagelliferus Apogon flavus Apogon fleurieu Apogon fraenatus Apogon fragilis Apogon franssedaiHayashi, M., K. Yano i H. Kohno 1997: First record of apogonid fish, Apogon franssedai (Pisces: Apogonidae) from Ryukyu Islands, southwestern Japan. Science Report of the Yokosuka City Museum Núm. 45: 57-61. (En japonès amb resum en anglès).
 Apogon fukuii Apogon fuscomaculatus Apogon fuscus Apogon fusovatus Apogon gardineri Apogon gilberti Apogon gouldi Apogon griffini Apogon guadalupensis Apogon guamensis Apogon gularis Apogon hartzfeldii Apogon heptastygma Apogon hoevenii Apogon holotaenia Apogon hungi Apogon hyalosoma Apogon imberbis Apogon indicus Apogon ishigakiensis Apogon isus Apogon jenkinsi Apogon kallopterus Apogon kalosoma Apogon kiensis Apogon komodoensis Apogon lachneri Apogon lateralisYoshigou, H. i T. Yoshino 1999: Records of an apogonid fish Apogon lateralis and a gobiid fish Acentrogobius caninus from the Ryukyu Islands. I. O. P. Diving News v. 10 (núm. 9): 4-7. (En japonès amb resum en anglès)
 Apogon lativittatus Apogon latus Apogon leptacanthus Apogon leptocaulus Apogon leptofasciatus Apogon limenus Apogon lineatus Apogon lineomaculatus Apogon luteus Apogon maculatus Apogon maculiferus Apogon maculipinnis Apogon margaritophorus Apogon marquesensis Apogon melanoproctus Apogon melanopterus Apogon melanopus Apogon melas Apogon menesemus 
 Apogon micromaculatus Apogon microspilos Apogon moluccensis Apogon monochrous Apogon monospilus Apogon mosavi Apogon multilineatus Apogon multitaeniatus Apogon mydrus Apogon nanus Apogon natalensis Apogon neotes Apogon niger Apogon nigripes Apogon nigripinnis Apogon nigrocincta Apogon nigrofasciatus Apogon nitidus Apogon norfolcensis Apogon notatus Apogon noumeae Apogon novaeguineae Apogon novemfasciatus Apogon ocellicaudus Apogon omanensis Apogon opercularis Apogon oxina Apogon oxygrammus Apogon pacificus Apogon pallidofasciatus Apogon parvulus Apogon perlitus Apogon pharaonis Apogon phenax Apogon photogaster Apogon pillionatus Apogon planifronsGuimarães, R. Z. P. 1996: First record of Apogon planifrons Longley et Hildebrand (Teleostei: Apogonidae) from southeastern Brazil. Revue française d'Aquariologie Herpetologie v. 23 (núm. 1-2): 61-63.
 Apogon pleuron 
 Apogon poecilopterus Apogon posterofasciatus Apogon properuptusMabuchi, K., N. Okuda, T. Kokita i M. Nishida 2003: Genetic comparison of two color-morphs of Apogon properuptus from southern Japan. Ichthyological Research v. 50 (núm. 3): 293-296.
 Apogon pselion Apogon pseudomaculatus Apogon pseudotaeniatus Apogon quadrifasciatus Apogon quadrisquamatus Apogon quartus Apogon queketti Apogon quinquestriatus Apogon radcliffei Apogon regani Apogon regula Apogon relativus Apogon retrosella Apogon rhodopterusMiyahara, H., T. Yoshino i K. Nakaya 2005: First record of an apogonid fish Apogon rhodopterus, from Iriomote Island, Japan. Japanese Journal of Ichthyology v. 52 (núm. 2): 147-151.
 Apogon robbyi Apogon robinsi Apogon rubellus 
 Apogon rubrimacula Apogon rueppellii Apogon rufus Apogon sabahensis Apogon sangiensis Apogon savayensis Apogon schlegeli Apogon sealei Apogon selas Apogon semilineatus Apogon seminigracaudus 
 Apogon semiornatus Apogon septemstriatus Apogon sialis Apogon sinus Apogon smithi Apogon spilurus Apogon spongicolus Apogon striatodes Apogon striatus Apogon susanae Apogon taeniatus Apogon taeniophorus Apogon taeniopterus Apogon talboti Apogon tchefouensis Apogon thermalis Apogon timorensis Apogon townsendi Apogon trimaculatusRandall, J. E. i T. H. Fraser 1999: Clarification of the western Pacific cardinalfish species Apogon trimaculatus and Apogon rhodopterus, with decription of a similar new species. The Raffles Bulletin of Zoology v. 47 (núm. 2): 617-633.
 Apogon truncatus Apogon unicolor Apogon uninotatus Apogon unitaeniatus Apogon urostigma Apogon ventrifasciatusHayashi, M. i K. Yano 1996: First record of Apogon ventrifasciatus (Pisces: Apogonidae) from Ryukyu Islands, southern Japan. Science Report of the Yokosuka City Museum Núm. 44: 47-53. (En japonès amb resum en anglès).
 Apogon victoriae Apogon wassinki Apogon wilsoni Apogon zebrinusFishBase Animal Diversity Web UNEP-WCMC Species Database  

 Referències 

 Bibliografia 
 Allen, G. R. i J. E. Randall 1994: A new species of cardinalfish (Apogon: Apogonidae) from Arabian Seas. Revue française d'Aquariologie Herpetologie v. 21 (núms. 1-2): 24-26.
 Allen, G. R. i J. E. Randall 1995: Apogon virgulatus Allen et Randall, a junior synonym of Apogon cavitiensis (Jordan i Seale). Revue française d'Aquariologie Herpetologie v. 22 (núm. 1-2): 10.
 Dutt, S. i M. P. R. Radhakrishna Rao 1980: Apogon andhrae, a new species of apogonid fish from the Bay of Bengal. Journal of Natural History v. 14 (núm. 5): 743-748.
 
 
 Fraser, T. H. 1973: Evolutionary significance of Holapogon, a new genus of cardinal fishes (Apogonidae), with a redescription of its type-species, Apogon maximus. J.L.B. Smith Institute of Ichthyology Special Publication. Núm. 10: 1-7.
 Fraser, T. H. i J. E. Randall 1986: A new species of the cardinalfish genus Apogon from Easter Island. Copeia 1986 (núm. 3): 641-645.
 Fraser, T. H. 2006: A new species of cardinalfish (Perciformes: Apogonidae: Apogon) from New Caledonia, with comments and a key to related species. Proceedings of the Biological Society of Washington v. 119 (núm. 1): 137-142.
 Gon, O. i B. Herzig-Straschil 1996: Taxonomic status of Steindachner's Apogon australis and Apogonichthys gillii (Teleostei, Apogonidae). Copeia 1996 (núm. 4): 1029-1031.
 Gon, O. i G. R. Allen 1998: A new luminous cardinalfish of the genus Apogon (Perciformes: Apogonidae) from the western Pacific Ocean. J.L.B. Smith Institute of Ichthyology Special Publication Núm. 62: 1-9.
 Goode, G. B. i T. H. Bean 1881: Description of a new species of fish, Apogon pandionis, from the deep water off the mouth of the Chesapeake Bay. Proceedings of the United States National Museum v. 4 (núm. 211): 160-161.
 Hayashi, M. 1990: Two new cardinalfish (Apogonidae: genus Apogon) from the Indo-west Pacific. Science Report of the Yokosuka City Museum Núm. 38: 7-18.
 
 Lee, W.-O. i I.-S. Kim 1996: First records of two apogonid fishes (Perciformes: Apogon) from Korea, with a key to Apogon species. Korean Journal of Systematic Zoology v. 12 (núm. 1): 61-66.
 Mabuchi, K., N. Okuda i M. Nishida 2006: Molecular phylogeny and stripe pattern evoluton in the cardinalfish genus Apogon. Molecular Phylogenetics and Evolution v. 38: 90-99.
 
 
 Ogilby, J. D. 1886: (Exhibition of Apogon (Apogonichthys) roseigaster sp. nov.). Proceedings of the Linnean Society of New South Wales v. 1: 1061.
 Pictet, F.-J. 1836: Variété de l'Apogon rex mullorum trouvée sur les côtes du Brésil. Bibliothèque Universelle de Genève. Nouvelle Sér. v. 1: 185.
 Ramsay, E. P. 1882: Notes on Apogon guntheri, of Castelnau, and descriptions of two new fishes from New South Wales. Proceedings of the Linnean Society of New South Wales v. 7 (pt 1): 110-112.
 Wheeler, A.: The World Encyclopedia of Fishes'', 2a edició, Londres: Macdonald. Any 1985.

Enllaços externs 

 Catalogue of Life